Aubaca bezeichnet:

 einen Ort und Aldeia in Bucoli (Osttimor), siehe Bucoli
 eine Aldeia in Triloca (Osttimor), siehe Triloca